Elitserien 1991/1992 kan syfta på:

Elitserien i basket för herrar 1991/1992
Elitserien i basket för damer 1991/1992
Elitserien i bordtennis för herrar 1991/1992
Elitserien i bordtennis för damer 1991/1992
Elitserien i handboll för herrar 1991/1992
Elitserien i handboll för damer 1991/1992
Elitserien i ishockey 1991/1992
Elitserien i bandy 1991/1992
Elitserien i volleyboll för herrar 1991/1992
Elitserien i volleyboll för damer 1991/1992